Округ Грейам () — один из трёх округов в США: 
 Грейам — округ в штате Аризона.
 Грейам — округ в штат Канзас.
 Грейам — округ в штате Северная Каролина.